In dieser Liste der Gemeinden in Ligurien sind alle Gemeinden in den Provinzen Genua (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP) und Savona (SV) der Verwaltungsregion Ligurien der Republik Italien aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Ligurien
!